24 může být:

 24 (číslo) – přirozené číslo
 24 – rok gregoriánského kalendáře
 24 př. n. l. – rok před naším letopočtem

v kultuře
 ČT24 – zpravodajský kanál České televize
 Silnice I/24 – česká silnice I. třídy
 24 minut – epizoda amerického TV seriálu Simpsonovi
 Mil Mi-24 – bojový vrtulník ruské výroby, zvaný též Hind

ve významu „24 hodin“

 24 hodin (seriál) – americký TV seriál
 24 (deník), též 24 hodin – bývalý deník vydávaný pro Prahu
 24 hodin Le Mans – slavný vytrvalostní závod sportovních prototypů
 24 hodin do smrti (v originále D. O. A.) – americký film z roku 1950